Райлів
 Райлів (зупинний пункт) — пасажирський залізничний зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці.